Појам Динан може да се односи на:
 Динан (Белгија), град у Белгији
 Динан (Француска), насељено место у Француској у региону Бретања, у департману Приморје
 Динан (река)
 Анри Динан, швајцарски филантроп, оснивач Црвеног крста